

Patronymes 
 Christian Franzen (1864-1923), photographe ibéro-danois
 Jens Lorenz Franzen (1937-), paléontologue allemand
 Johan Franzén (1979), joueur suédois de hockey sur glace
 Jonathan Franzen (1959), écrivain américain